Цей список є списком видів денних метеликів, спостережених на території Мексики. В Мексиці зареєстровано 2045 видів з 6 родин.

Головчаки (Hesperiidae)

Eudaminae 
 Achalarus albociliatus albociliatus
 Achalarus casica
 Achalarus lyciades
 Achalarus tehuacana
 Achalarus toxeus
 Aguna albistria leucogramma
 Aguna asander asander
 Aguna aurunce hypozonius
 Aguna claxon
 Aguna coeloides
 Aguna metophis
 Astraptes alardus latia
 Astraptes alector hopfferi
 Astraptes anaphus annetta
 Astraptes apastus apastus
 Astraptes aulestis
 Astraptes brevicauda
 Astraptes chiriquensis chiriquensis
 Astraptes creteus crana
 Astraptes egregius egregius
 Astraptes enotrus
 Astraptes fulgerator azul
 Astraptes janeira
 Astraptes latimargo bifascia
 Astraptes megalurus
 Astraptes phalaecus
 Astraptes talus
 Astraptes tucuti
 Astraptes weymeri
 Autochton bipunctatus
 Autochton cellus
 Autochton cincta
 Autochton longipennis
 Autochton neis
 Autochton pseudocellus — * Autochton siermadror
 Autochton vectilucis
 Autochton zarex
 Bungalotis astylos
 Bungalotis erythus
 Bungalotis midas
 Bungalotis milleri
 Bungalotis qudratum quadratum
 Cabares potrillo potrillo
 Calliades zeutus
 Cephise aelius
 Cephise guatemalaensis
 Cephise mexicanus
 Cephise nuspesez
 Chioides albofasciatus
 Chioides zilpa
 Chrysoplectrum epicincea
 Codatractus alcaeus alcaeus
 Codatractus arizonensis
 Codatractus bryaxis
 Codatractus carlos carlos
 Codatractus cyda
 Codatractus cyledis
 Codatractus hyster
 Codatractus melon
 Codatractus sallyae
 Codatractus uvydixa
 Codatractus valeriana
 Codatractus yucatanus
 Cogia aventinus
 Cogia caicus caicus
 Cogia caicus moschus
 Cogia cajeta cajeta
 Cogia cajeta eluina
 Cogia calchas
 Cogia hippalus hippalus
 Cogia hippalus hiska
 Cogia hippalus peninsularis
 Cogia mala
 Cogia outis
 Drephalys dumeril
 Drephalys oria
 Drephalys oriander
 Dyscophellus nicephorus
 Dyscophellus phraxanor lama
 Dyscophellus porcius porcius
 Dyscophellus ramusis ramon
 Entheus crux — * Entheus matho matho
 Epargyreus aspina
 Epargyreus brodkorbi
 Epargyreus clarus californicus
 Epargyreus clarus clarus r
 Epargyreus clarus huachuca
 Epargyreus clavicornis gaumeri
 Epargyreus deleoni
 Epargyreus exadeus cruza
 Epargyreus socus orizaba
 Epargyreus spina spina
 Epargyreus spinosa
 Epargyreus windi
 Hyalothyrus neleus pemphigargyra
 Naracosius samson
 Narcosius colossus colossus
 Narcosius nazaraeus
 Narcosius parisi helen
 Nascus broteas
 Nascus paulliniae
 Nascus phintias
 Nascus phocus
 Nascus solon corilla
 Ocyba calathana calanus
 Phanus albiapicalis — * Phanus confusis
 Phanus marshallii s
 Phanus obscurior obscurior
 Phanus rilma
 Phanus vitreus — * Phocides belus
 Phocides pigmalion pigmalion
 Phocides polybius lilea
 Phocides thermus thermus
 Phocides urania urania
 Polygonus leo arizonensis
 Polygonus savigny savigny
 Polythrix asine
 Polythrix auginus
 Polythrix caunus
 Polythrix kanshul
 Polythrix metallescens
 Polythrix mexicanus
 Polythrix octomaculata
 Proteides mercurius mercurius
 Ridens allyni
 Ridens crison crison
 Ridens mephitis
 Ridens mercedes
 Ridens miltas
 Ridens toddi
 Spathilepia clonius
 Telemiades avitus
 Telemiades choricus
 Telemiades delalande
 Telemiades fides
 Telemiades megallus
 Telemiades nicomedes
 Thessia jalapus
 Thorybes drusius
 Thorybes mexicana dobra
 Thorybes mexicana mexicana
 Thorybes pylades albosuffusa
 Thorybes pylades indistinctus
 Thorybes pylades pylades
 Typhedanus ampyx
 Typhedanus salas
 Typhedanus undulatus
 Udranomia kikkawai
 Udranomia orcinus
 Urbanus albimargo albimargo
 Urbanus belli
 Urbanus dorantes calafia
 Urbanus dorantes dorantes
 Urbanus doryssus chales
 Urbanus esmeraldus
 Urbanus esta
 Urbanus evona
 Urbanus procne
 Urbanus prodicus
 Urbanus pronta
 Urbanus pronus
 Urbanus proteus proteus
 Urbanus simplicius
 Urbanus tanna
 Urbanus teleus
 Urbanus velinus
 Urbanus viridis
 Urbanus viterboana
 Zestusa dorus
 Zestusa elwesi
 Zestusa levona
 Zestusa staudingeri

Pyrginae 
 Amysoria galgala
 Apyrrothrix araxes araxes
 Apyrrothrix araxes arizonae
 Azonax typhaon
 Chalypyge chalybea chalybea
 Chalypyge chalybea chloris
 Elbella miodesmiata
 Elbella patrobas mexicana
 Elbella scylla
 Jemadia pseudognetus
 Jonaspyge jonas
 Jonaspyge tzotzili
 Melanopyge erythrosticta
 Melanopyge hoffmanni
 Melanopyge mulleri
 Myscelus amystis hages
 Myscelus assaricus michaeli
 Myscelus belti
 Myscelus perissodora
 Mysoria affinis
 Mysoria amra
 Mysoria barcatus ambigua
 Oxynetra hopfferi
 Parelbella macleannani
 Pyrrhopyge crida
 Pyrrhopyge zenodorus
 Zonia zonia pama
 Celaenorrhinus cynapes cynapes
 Celaenorrhinus fritzgaertneri
 Celaenorrhinus monartus
 Celaenorrhinus stallingsi
 Celaenorrhinus stola
 Arteurotia tractipennis tractipennis
 Bolla brennus brennus
 Bolla clytius
 Bolla cupreiceps
 Bolla cybele
 Bolla cyclops
 Bolla cylindus
 Bolla eusebius
 Bolla evippe
 Bolla fenestra
 Bolla guerra
 Bolla imbras
 Bolla litus
 Bolla oriza
 Bolla orsines
 Bolla solitaria
 Bolla subapicatus
 Bolla zorilla
 Cyclosemia anastomosis
 Hesperopsis alpheus alpheus
 Hesperopsis alpheus texana
 Hesperopsis gracielae
 Hesperopsis libya libya
 Mictris crispus caerula
 Mimia chiapaensis
 Mimia phidyle phidyle
 Myrinia myris
 Myrinia raymundo
 Nisoniades castolus
 Nisoniades ephora
 Nisoniades godma
 Nisoniades laurentina
 Nisoniades macarius
 Nisoniades rubescens
 Noctuana lactifera bipuncta
 Noctuana stator
 Pachyneuria licisca
 Pellicia angra angra
 Pellicia arina
 Pellicia dimidiata
 Pholisora catullus
 Pholisora mejicanus
 Polyctor cleta
 Polyctor enops
 Staphylus ascalaphus
 Staphylus azteca
 Staphylus ceos
 Staphylus iguala
 Staphylus lenis
 Staphylus mazans
 Staphylus tepeca
 Staphylus tierra
 Staphylus vincula
 Staphylus vulgata
 Windia windi
 Anastrus luctuosus
 Anastrus meliboea meliboea
 Anastrus neaeris neaeris
 Anastrus petius peto
 Anastrus sempiternus sempiternus
 Anastrus tolimus tolimus
 Anastrus virens albopannus
 Camptopleura auxo
 Camptopleura oaxaca
 Camptopleura theramenes
 Chiomara georgina georgina
 Chiomara georgina pelagica
 Chiomara mithrax
 Cycloglypha thrasibulus thrasibulus
 Cycloglypha tisias
 Ebrietas anacreon anacreon
 Ebrietas elaudia livius
 Ebrietas evanidus
 Ebrietas osyris
 Ebrietas sappho
 Erynnis afranius
 Erynnis brizo brizo
 Erynnis brizo burgessi
 Erynnis brizo lacustra
 Erynnis brizo mulleri
 Erynnis funeralis
 Erynnis horatius
 Erynnis juvenalis clitus
 Erynnis juvenalis juvenalis
 Erynnis mercurius
 Erynnis meridianus fieldi
 Erynnis meridianus meridianus
 Erynnis pacuvius callidus
 Erynnis pacuvius pacuvius
 Erynnis propertius
 Erynnis scudderi
 Erynnis tristis pattersoni
 Erynnis tristis tatius
 Erynnis tristis tristis
 Gesta invisus
 Gorgythion begga pyralina
 Gorgythion vox
 Grais stigmaticus stigmaticus
 Helias cama
 Mylon ander
 Mylon cajus hera
 Mylon cristata
 Mylon jason
 Mylon lassia
 Mylon maimon
 Mylon pelopidas
 Mylon salvia
 Potamanaxas unifasciata
 Sostrata nordica
 Theagenes aegides
 Timochares ruptifasciata
 Timochares trifasciata trifasciata
 Tosta gorgus
 Tosta platypterus
 Achlyodes busirus heros
 Achlyodes pallida
 Aethilla chiapa
 Aethilla echina echina
 Aethilla lavochrea
 Atarnes sallei
 Doberes anticus
 Doberes hewitsonius
 Doberes sobrinus
 Eantis tamenund
 Eantis thraso
 Gindanes brebisson panaetius
 Gindanes brontinus brontinus
 Ouleus bubaris
 Ouleus cyrna
 Ouleus salvina
 Pythonides grandis assecla
 Pythonides jovianus amaryllis
 Pythonides mundo
 Pythonides proxenus
 Pythonides pteras
 Pythonides rosa
 Quadrus cerialis
 Quadrus contubernalis anicius
 Quadrus contubernalis contubernalis
 Quadrus francesius
 Quadrus lugubris
 Zera belti
 Zera difficilis
 Zera eboneus
 Zera hyacinthinius hyacinthinus
 Zera phila hosta
 Zera tetrastigma tetrastigma
 Anisochoria bacchus
 Antigonus corrosus
 Antigonus emorsa
 Antigonus erosus
 Antigonus funebris
 Antigonus nearchus
 Carrhenes calidius
 Carrhenes callipetes
 Carrhenes canescens canescens
 Carrhenes fuscescens fuscescens
 Celotes limpia
 Celotes nessus
 Clito aberrans
 Clito zelotes
 Diaeus varna
 Eracon paulinus
 Heliopetes alana
 Heliopetes arsalte
 Heliopetes ericetorum
 Heliopetes laviana laviana
 Heliopetes macaira macaira
 Heliopyrgus domicella domicella
 Heliopyrgus sublinea
 Onenses hyalophora
 Paches loxus gloriosus
 Paches polla
 Pyrgus adepta
 Pyrgus albescens
 Pyrgus communis
 Pyrgus oileus
 Pyrgus orcus
 Pyrgus philetas
 Pyrgus scriptura apertorum
 Systasea microsticta
 Systasea pulverulenta
 Systasea zampa
 xenophanes tryxus
 Zobera albopunctata
 Zobera marginata
 Zobera oaxaquena
 Zopyrion sandace

Heteropterinae 
 Dalla bubobon
 Dalla dividuum
 Dalla faula
 Dalla freemani
 Dalla kemneri
 Dalla lalage
 Dalla lethaea
 Dalla ligilla
 Dalla mentor
 Dalla nubes
 Dalla ramirezi
 Dalla steinhauseri
 Dardarina dardaris
 Piruna aea aea
 Piruna aea mexicana
 Piruna brunnea
 Piruna ceracates
 Piruna cyclosticta
 Piruna dampfi
 Piruna gyrans
 Piruna haferniki
 Piruna jonka
 Piruna kemneri
 Piruna maculata
 Piruna microsticta
 Piruna millerorum
 Piruna mullinsi
 Piruna penaea
 Piruna polingii
 Piruna purepecha
 Piruna roeveri
 Piruna sina

Hesperiinae 
 Adlerodea petrovna
 Amblyscirtes aenus erna
 Amblyscirtes aenus megamacula
 Amblyscirtes anubis
 Amblyscirtes brocki
 Amblyscirtes cassus
 Amblyscirtes celia
 Amblyscirtes elissa arizonae
 Amblyscirtes elissa elissa
 Amblyscirtes eos
 Amblyscirtes exoteria
 Amblyscirtes fimbriata fimbriata
 Amblyscirtes fimbriata pallida
 Amblyscirtes fluonia
 Amblyscirtes folia
 Amblyscirtes nereus
 Amblyscirtes novimmaculatus
 Amblyscirtes nysa
 Amblyscirtes oslari
 Amblyscirtes patriciae
 Amblyscirtes phylace
 Amblyscirtes raphaeli
 Amblyscirtes texanae
 Amblyscirtes tolteca prenda
 Amblyscirtes tolteca tolteca
 Anthoptus epictetus
 Anthoptus inculta
 Anthoptus insignis
 Anthoptus macalpinei
 Arita arita
 Callimormus juventus
 Callimormus radiola radiola
 Callimormus saturnus
 Cantha roraimae
 Cobalopsis autumna
 Cobalopsis nero
 Corticea corticea
 Corticea lysias lysias
 Corticea similea
 Cymaenes alumna
 Cymaenes fraus
 Cymaenes laurelolus laureolus
 Cymaenes theogenis
 Cymaenes trebius
 Enosis achelous
 Enosis immaculata immaculata
 Enosis matheri
 Eprius veleda veleda
 Eutocus facilis
 Eutychide complana
 Eutychide paria
 Eutychide subcordata ochus
 Falga sciras
 Flaccilla aecas
 Halotus jonaveriorum
 Halotus rica
 Inglorius mediocris
 Joanna joanna
 Justinia norda
 Lento hermione hermione
 Lerema accius accius
 Lerema liris
 Lerema lumina
 Lerodea arabus
 Lerodea eufala eufala
 Lycas argentea
 Methion melas
 Methionopsis dolor
 Methionopsis ina
 Methionopsis typhon
 Mnaseas bicolor
 Mnasicles geta
 Mnasicles hicetaon
 Mnasilus allubita
 Mnasinous patage
 Mnasitheus cephoides
 Mnasitheus chrysophrys
 Mnasitheus nitra
 Moeris hyagnis hyagnis
 Moeris striga stroma
 Monca crispinus
 Monca jera
 Monca telata
 Morys lyde
 Morys micythus
 Morys valda
 Mucia zygia
 Naevolus orius
 Nastra julia
 Nastra leucone leucone
 Niconiades comitana
 Niconiades incomptus
 Niconiades nikko
 Niconiades viridis vista
 Onophas columbaria columbaria
 Orses cynisca
 Papias dictys
 Papias phaeomelas
 Papias phainis
 Papias subcostulata
 Paracarystus hypargyra
 Parphorus decora
 Parphorus storax
 Perichares lotus
 Perichares philetes adela
 Phanes aletes
 Phanes almoda
 Pheraeus covadonga covadonga
 Pheraeus covadonga loxicha
 Phlebodes campo sifax
 Remella duena
 Remella remus
 Remella rita
 Remella vopiscus
 Repens florus
 Rhinthon osca
 Saturnus reticulata obscurus
 Styriodes dedecora
 Sucova sucova
 Synapte pecta
 Synapte salenus
 Synapte shiva
 Synapte silius
 Synapte silna
 Synapte syraces
 Thargella caura caura
 Thoon modius
 Tigasis nausiphanes
 Tigasis simplex
 Vehilius inca
 Vehilius stictomenes illudens
 Vertica ibis
 Vertica subrufescens
 Vertica verticalis coatepeca
 Vettius coryna argentus
 Vettius coryna conka
 Vettius fantasos
 Vettius lafrenaye pica
 Vettius marcus
 Vettius onaca
 Vettius tertianus
 Vidius perigenes
 Vinius tryhana tryhana
 Vinpeius tinga
 Virga clenchi
 Virga virginius
 Zariaspes mys
 Zariaspes mythecus
 Aegiale hesperiaris
 Agathymus aryxna
 Agathymus belli
 Agathymus comstocki
 Agathymus dawsoni
 Agathymus escalantei
 Agathymus estelleae estelleae
 Agathymus evansi
 Agathymus fieldi
 Agathymus hoffmanni
 Agathymus indecisa
 Agathymus juliae
 Agathymus mariae
 Agathymus micheneri
 Agathymus neumoegeni
 Agathymus remingtoni
 Agathymus rethon
 Agathymus ricei
 Agathymus stephensi
 Megathymus beulahae beulahae
 Megathymus beulahae gayleae
 Megathymus ursus ursus
 Megathymus ursus violae
 Megathymus yuccae arizonae — * Megathymus yuccae harbisoni
 Megathymus yuccae louiseae
 Megathymus yuccae reubeni
 Megathymus yuccae wilsonorum
 Stallingsia jacki
 Stallingsia maculosus
 Stallingsia smithi
 Turnerina hazelae
 Turnerina mejicanus
 Adopaeoides bistriata
 Adopaeoides prittwitzi
 Ancyloxypha arene
 Ancyloxypha numitor
 Copaeodes aurantiaca
 Copaeodes minima
 Oarisma edwardsii
 Oarisma era
 Oarisma garita calega
 Aides brilla
 Aides dysoni
 Argon lota
 Calpodes ethlius
 Carystoides abrahami
 Carystoides basoches
 Carystoides escalantei
 Carystoides floresi
 Carystoides hondura
 Carystoides lila
 Carystoides mexicana
 Carystoides sicania orbius
 Carystus phorcus phorcus
 Cobalus virbius fidicula
 Damas clavus
 Dubiella fiscella belpa
 Ebusus ebusus nigrior
 Lychnuchoides saptine
 Neoxeniades luda
 Neoxeniades molion
 Panoquina errans
 Panoquina evadnes
 Panoquina evansi
 Panoquina hecebolus
 Panoquina lucas
 Panoquina ocola ocola
 Panoquina panoquinoides panoquinoides
 Panoquina pauper pauper
 Saliana antoninus
 Saliana esperi esperi
 Saliana fusta
 Saliana hewitsoni
 Saliana longirostris
 Saliana saladin saladin
 Saliana salius
 Saliana severus
 Saliana triangularis
 Synale cynaxa
 Talides alternata
 Talides cantra
 Talides sergestus
 Telles arcalaus
 Thracides phidon
 Thracides thrasea
 Tromba xanthura
 Turesis complanula
 Turesis tabascoensis
 Turesis theste
 Zenis jebus hemizona
 Zenis minos
 Anatrytone logan lagus
 Anatrytone mazai
 Anatrytone mella
 Anatrytone potosiensis
 Atalopedes campestris campestris
 Atalopedes campestris huron
 Atrytonopsis cestus
 Atrytonopsis deva
 Atrytonopsis edwardsii
 Atrytonopsis frappenda
 Atrytonopsis lunus
 Atrytonopsis ovinia
 Atrytonopsis pittacus
 Atrytonopsis python
 Atrytonopsis vierecki
 Atrytonopsis zweifeli
 Conga chydaea
 Cynea anthracinus
 Cynea corope
 Cynea cynea
 Cynea diluta
 Cynea irma
 Cynea megalops
 Cynea nigricola
 Decinea decinea huasteca
 Decinea lucifer
 Decinea mustea
 Decinea percosius
 Decinea rindgei
 Euphyes ampa
 Euphyes antra
 Euphyes canda
 Euphyes chamuli
 Euphyes dion
 Euphyes peneia — guardpost
 Euphyes vestris harbisoni
 Euphyes vestris metacomet
 Hesperia colorado leussleri
 Hesperia juba
 Hesperia pahaska
 Hesperia pahaska williamsi
 Hesperia uncas gilberti
 Hesperia uncas lasus
 Hesperia uncas uncas
 Hesperia viridis
 Hesperia woodgatei
 Hylephila phyleus phyleus
 Librita heras
 Librita librita
 Lindra brasus
 Metron chrysogastra chrysogastra
 Metron zimra
 Notamblyscirtes simius
 Nyctelius nyctelius nyctelius
 Ochlodes agricola agricola
 Ochlodes samenta
 Ochlodes sylvanoides sylvanoides
 Oeonus pyste
 Onespa nubis
 Orthos gabina
 Orthos lycortas
 Oxynthes corusca
 Paratrytone aphractoia
 Paratrytone decepta
 Paratrytone gala
 Paratrytone kemneri
 Paratrytone omiltemensis
 Paratrytone pilza
 Paratrytone polyclea
 Paratrytone raspa
 Paratrytone rhexenor
 Paratrytone snowi
 Poanes benito
 Poanes inimica
 Poanes melane melane
 Poanes melane poa
 Poanes melane vitellina
 Poanes monticola
 Poanes niveolimbus
 Poanes taxiles
 Poanes ulphila
 Poanes zabulon
 Polites carus
 Polites norae
 Polites pupillus
 Polites puxillius
 Polites rhesus
 Polites sabuleti margaretae
 Polites sabuleti sabuleti
 Polites sonora sonora
 Polites subreticulata
 Polites vibex praeceps
 Pompeius dares
 Pompeius pompeius
 Pompeius verna sequoyah
 Pseudocopaeodes eunus eunus
 Quasimellana agnesae
 Quasimellana andersoni
 Quasimellana aurora
 Quasimellana balsa
 Quasimellana eulogius
 Quasimellana fieldi
 Quasimellana mexicana
 Quasimellana mulleri
 Quasimellana myron
 Quasimellana nayana
 Quasimellana servilius
 Quasimellana siblinga
 Quinta cannae
 Stinga morrisoni
 Thespieus aspernatus
 Thespieus dalman
 Thespieus macareus
 Tirynthia conflua
 Vacerra cervara
 Vacerra gayra
 Vacerra litana
 Wallengrenia otho clavus
 Wallengrenia otho otho
 Xeniades chalestra pteras
 Xeniades orchamus orchamus

Синявцеві (Lycaenidae)

Miletinae 
 Feniseca tarquinius tarquinius

Lycaeninae 
 Iophanus pyrrhias
 Lycaena arota arota
 Lycaena gorgon gorgon
 Lycaena helloides
 Lycaena hermes
 Lycaena xanthoides xanthoides

Theclinae 
 Habrodais grunus grunus
 Habrodais poodiae
 Hypaurotis crysalus crysalus
 Allosmaitia strophius
 Apuecla maeonis
 Apuecla upupa
 Arawacus hypocrita
 Arawacus jada
 Arawacus sito
 Arawacus togarna
 Arcas cypria
 Arcas imperialis
 Arumecla galliena
 Arumecla nisaee
 Atlides carpasia
 Atlides gaumeri
 Atlides halesus corcorani
 Atlides inachus
 Atlides polybe
 Atlides rustan
 Aubergina hicetas
 Aubergina paetus
 Brangas carthaea
 Brangas coccineifrons
 Brangas getus
 Brangas neora
 Brevianta busa
 Brevianta tolmides
 Callophrys affinis apama
 Callophrys affinis chapmani
 Callophrys augustinus annettae
 Callophrys augustinus iroides
 Callophrys dospassosi dospassosi
 Callophrys dospassosi searsi
 Callophrys eryphon eryphon
 Callophrys estela
 Callophrys gryneus «nelsoni»
 Callophrys gryneus castalis
 Callophrys gryneus cedrosensis
 Callophrys gryneus loki
 Callophrys gryneus siva
 Callophrys gryneus turkingtoni
 Callophrys guatemalena
 Callophrys henrici solatus
 Callophrys mcfarlandi
 Callophrys perplexa perplexa
 Callophrys scaphia
 Callophrys spinetorum millerorum
 Callophrys spinetorum spinetorum
 Callophrys xami texami
 Callophrys xami xami
 Calycopis atnius
 Calycopis calus
 Calycopis cerata
 Calycopis clarina
 Calycopis demonassa
 Calycopis drusilla
 Calycopis isobeon
 Calycopis origo
 Calycopis pisis
 Calycopis tamos
 Calycopis trebula
 Calycopis xeneta
 Camissecla vespasianus
 Celmia celmus
 Celmia conoveria
 Chalybs hassan
 Chalybs janias
 Chlorostrymon simaethis sarita
 Chlorostrymon telea telea
 Contrafacia ahola
 Contrafacia bassania
 Contrafacia imma
 Cyanophrys agricolor
 Cyanophrys amyntor
 Cyanophrys fusius
 Cyanophrys goodsoni
 Cyanophrys herodotus
 Cyanophrys longula
 Cyanophrys miserablis
 Dicya carnica
 Dicya dicaea
 Dicya lollia
 Dicya lucagus
 Electrostrymon hugon
 Electrostrymon joya
 Electrostrymon mathewi
 Enos falerina
 Enos thara
 Erora aura
 Erora carla
 Erora gabina
 Erora muridosca
 Erora nitetis
 Erora opisena
 Erora quaderna
 Erora subflorens
 Eumaeus childrenae
 Eumaeus toxea
 Evenus batesii
 Evenus coronata
 Evenus regalis
 Gargina caninius
 Gargina gargophia
 Gargina gnosia
 Gargina thoria
 Hypostrymon asa
 Hypostrymon critola
 Iaspis castitas
 Iaspis temesa
 Ignata gadira
 Ignata norax
 Ipidecla miadora
 Ipidecla schausi
 Janthecla janthina
 Janthecla janthodonia
 Janthecla rocena
 Kolana ligurina
 Kolana lyde
 Lamprospilus arza
 Lamprospilus collucia
 Lamprospilus sethon
 Lamprospilus tarpa
 Laothus barajo
 Laothus erybathis
 Laothus oceia
 Lathecla latagus
 Magnastigma elsa
 Megathecla cupentus
 Micandra cyda
 Micandra tongida
 Michaelus hecate
 Michaelus ira
 Michaelus jebus
 Michaelus phoenissa
 Michaelus thordesa
 Ministrymon arola
 Ministrymon azia
 Ministrymon cleon
 Ministrymon clytie
 Ministrymon inoa
 Ministrymon leda
 Ministrymon phrutus
 Ministrymon una scopas
 Ministrymon zilda
 Nesiostrymon calchinia
 Nesiostrymon celona
 Nesiostrymon dodava
 Nicolaea dolium
 Nicolaea heraldica
 Nicolaea ophia
 Nicolaea velina
 Ocaria arpoxais
 Ocaria clenchi
 Ocaria ocrisia
 Ocaria petelina
 Ocaria thales
 Oenomaus atesa
 Oenomaus ortygnus
 Ostrinotes halciones
 Ostrinotes keila
 Paiwarria antinous
 Paiwarria umbratus
 Panthiades bathildis
 Panthiades bitias
 Panthiades ochus
 Panthiades phaleros
 Parrhasius moctezuma
 Parrhasius orgia
 Parrhasius polibetes
 Phaeostrymon alcestis alcestis
 Phaeostrymon alcestis oslari
 Pseudolycaena damo
 Rekoa marius
 Rekoa meton
 Rekoa palegon
 Rekoa stagira
 Rekoa zebina
 Satyrium auretorum spadix
 Satyrium californica californica
 Satyrium favonius autolycus
 Satyrium ilavia
 Satyrium polingi
 Satyrium saepium chalcis
 Satyrium sylvinus desertorum
 Satyrium tetra
 Semonina semones
 Siderus leucophaeus
 Siderus philinna
 Strephonota ambrax
 Strephonota syedra
 Strephonota tephraeus
 Strymon albata
 Strymon alea
 Strymon astiocha
 Strymon bazochii
 Strymon bebrycia
 Strymon cestri
 Strymon gabatha
 Strymon istapa clarionica
 Strymon istapa clenchi
 Strymon istapa istapa
 Strymon istapa socorroica
 Strymon megarus
 Strymon clarionensis
 Strymon melinus franki
 Strymon melinus pudica
 Strymon mulucha
 Strymon rufofusca
 Strymon serapio
 Strymon yojoa
 Strymon ziba
 Temecla heraclides
 Temecla paron
 Thaeides theia
 Theclopsis mycon
 Theorema eumenia
 Thepytus echelta
 Thereus cithonius
 Thereus lausus
 Thereus oppia
 Thereus orasus
 Thereus ortalus
 Theritas augustinula
 Theritas hemon
 Theritas lisus
 Theritas mavors
 Theritas theocritus
 Tmolus crolinus
 Tmolus cydrara
 Tmolus echion echiolus
 Tmolus mutina
 Ziegleria ceromia
 Ziegleria denarius
 Ziegleria guzanta
 Ziegleria hesperitis s
 Ziegleria hoffmani
 Ziegleria micandriana
 Ziegleria syllis

Polyommatinae 
 Brephidium exilis exilis
 Brephidium exilis yucateca
 Celastrina echo
 Celastrina gozora
 Cupido amyntula amyntula
 Cupido amyntula herri
 Cupido comyntas texana
 Echinargus huntingtoni hannoides
 Echinargus isola
 Euphilotes bernardino bernardino
 Euphilotes bernardino garthi
 Euphilotes bernardino martini
 Euphilotes enoptes cryptorufes
 Euphilotes enoptes dammersi
 Euphilotes rita rita
 Glaucopsyche lygdamus arizonensis
 Glaucopsyche lygdamus australis
 Glaucopsyche lygdamus maritima
 Glaucopsyche piasus umbrosa
 Hemiargus ceraunus astenidas
 Hemiargus ceraunus gyas
 Leptotes cassius cassidula
 Leptotes marina
 Philotes sonorensis sonorensis
 Philotiella speciosa speciosa
 Icaricia acmon
 Icaricia icarioides buchholzi
 Icaricia icarioides evius
 Icaricia lupini monticola
 Icaricia lupini texanus
 Icaricia saepiolus hilda
 Plebejus melissa mexicana
 Plebejus melissa paradoxa
 Zizula cyna

Сонцевики (Nymphalidae)

Libytheinae 
 Libytheana carinenta larvata
 Libytheana carinenta mexicana
 Libytheana carinenta streckeri

Danainae 
 Anetia thirza thirza
 Danaus eresimus montezuma
 Danaus gilippus thersippus
 Danaus plexippus plexippus
 Lycorea halia atergatis
 Lycorea ilione albescens
 Aeria eurimedia pacifica
 Callithomia hezia hedila
 Callithomia hezia wellingi
 Ceratinia tutia
 Dircenna dero
 Dircenna jemina
 Dircenna klugii
 Episcada salvinia portilla
 Episcada salvinia salvinia
 Godyris nero
 Godyris zavaleta sosunga
 Greta andromica lyra
 Greta annette annette
 Greta annette moschion
 Greta morgane morgane
 Greta morgane oto
 Hypoleria lavinia cassotis
 Hyposcada virginiana virginiana
 Hypothyris euclea valora
 Hypothyris lycaste dionaea
 Ithomia leila
 Ithomia patilla
 Mechanitis lysimnia utemaia
 Mechanitis menapis doryssus
 Mechanitis polymnia lycidice
 Melinaea lilis flavicans
 Melinaea lilis imitata
 Napeogenes tolosa tolosa
 Oleria paula
 Oleria zea diazi
 Oleria zea zea
 Olyras theon
 Pteronymia alcmena
 Pteronymia artena artena
 Pteronymia artena praedicta
 Pteronymia cotytto
 Pteronymia parva
 Pteronymia rufocincta
 Pteronymia simplex fenochioi
 Pteronymia simplex timagenes
 Thyridia psidii melantho
 Tithorea harmonia hippothous
 Tithorea harmonia salvadoris
 Tithorea tarricina duenna

Limenitidinae 
 Adelpha barnesia leucas
 Adelpha basiloides
 Adelpha boeotia oberthurii
 Adelpha bredowii
 Adelpha californica
 Adelpha cocala lorzae
 Adelpha cytherea marcia
 Adelpha delinita utina
 Adelpha diazi
 Adelpha diocles creton
 Adelpha donysa donysa
 Adelpha erotia erotia
 Adelpha erymanthis esperanza
 Adelpha ethelda
 Adelpha eulalia
 Adelpha felderi
 Adelpha fessonia fessonia
 Adelpha iphicleola iphicleola
 Adelpha iphiclus iphiclus
 Adelpha leuceria leuceria
 Adelpha leucerioides leucerioides
 Adelpha lycorias melanthe
 Adelpha malea fundania
 Adelpha milleri
 Adelpha naxia naxia
 Adelpha nea sentia
 Adelpha paraena massilia
 Adelpha paroeca paroeca
 Adelpha phylaca phylaca
 Adelpha pithys
 Adelpha salmoneus salmonides
 Adelpha salus
 Adelpha seriphia godmani
 Adelpha serpa celerio
 Limenitis archippus hoffmanni
 Limenitis archippus obsoleta
 Limenitis arthemis arizonensis
 Limenitis lorquini powelli
 Limenitis weidemeyerii siennafascia

Heliconiinae 
 Actinote anteas
 Actinote guatemalena guatemalena
 Actinote guatemalena guerrerensis
 Actinote guatemalena veraecrucis
 Actinote lapitha calderoni
 Actinote lapitha lapitha
 Actinote melampeplos melampeplos
 Altinote ozomene nox
 Altinote stratonice oaxaca
 Agraulis vanillae incarnata
 Dione juno huascuma
 Dione moneta poeyii
 Dryadula phaetusa
 Dryas iulia moderata
 Eueides aliphera gracilis
 Eueides isabella eva
 Eueides isabella nigricornis
 Eueides lineata
 Eueides procula asidia
 Eueides vibilia vialis
 Heliconius charithonia vazquezae
 Heliconius cydno galanthus
 Heliconius doris viridis
 Heliconius erato cruentus
 Heliconius erato petiverana
 Heliconius hecale fornarina
 Heliconius hecale zuleika
 Heliconius hecalesia octavia
 Heliconius hortense
 Heliconius ismenius telchinia
 Heliconius sapho leuce
 Heliconius sara veraepacis
 Philaethria diatonica
 Euptoieta claudia
 Euptoieta hegesia meridiania
 Speyeria callippe comstocki
 Speyeria coronis semiramis
 Speyeria nokomis coerulescens
 Speyeria nokomis melaena
 Speyeria nokomis wenona

Apaturinae 
 Asterocampa celtis antonia
 Asterocampa clyton louisa
 Asterocampa clyton texana
 Asterocampa idyja argus
 Asterocampa leilia
 Doxocopa callianira
 Doxocopa cyane mexicana
 Doxocopa laure laure
 Doxocopa laurentia cherubina
 Doxocopa pavon theodora

Biblidinae 
 Biblis hyperia aganisa
 Mestra amymone
 Catonephele cortesi
 Catonephele mexicana
 Catonephele numilia esite
 Catonephele numilia immaculata
 Eunica alcmena alcmena
 Eunica alpais excelsa
 Eunica caelina agusta
 Eunica caelina agustina
 Eunica malvina albida
 Eunica malvina almae
 Eunica monima
 Eunica mygdonia omoa
 Eunica sydonia caresa
 Eunica tatila tatila
 Eunica volumna venusia
 Myscelia cyananthe cyananthe
 Myscelia cyananthe diaziana
 Myscelia cyananthe skinneri
 Myscelia cyananthe streckeri
 Myscelia cyaniris alvaradia
 Myscelia cyaniris cyaniris
 Myscelia ethusa chiapensis
 Myscelia ethusa cyanecula
 Myscelia ethusa ethusa
 Nessaea aglaura aglaura
 Ectima erycinoides
 Hamadryas amphinome mazai
 Hamadryas amphinome mexicana
 Hamadryas atlantis atlantis
 Hamadryas atlantis lelaps
 Hamadryas februa ferentina
 Hamadryas feronia farinulenta
 Hamadryas fornax fornacalia
 Hamadryas glauconome glauconome
 Hamadryas glauconome grisea
 Hamadryas guatemalena guatemalena
 Hamadryas guatemalena marmarice
 Hamadryas iphthime joannae
 Hamadryas julitta
 Hamadryas laodamia saurites
 Bolboneura sylphis beatrix
 Bolboneura sylphis lacandona
 Bolboneura sylphis sylphis
 Bolboneura sylphis veracruzana
 Epiphile adrasta adrasta
 Epiphile adrasta escalantei
 Epiphile hermosa
 Epiphile iblis plutonia
 Nica flavilla bachiana
 Pyrrhogyra edocla edocla
 Pyrrhogyra edocla paradisea
 Pyrrhogyra neaerea hypsenor
 Pyrrhogyra otolais otolais
 Temenis laothoe hondurensis
 Temenis laothoe quilapayunia
 Dynamine artemisia
 Dynamine ate
 Dynamine dyonis
 Dynamine postverta mexicana
 Dynamine theseus
 Callicore astarte casta
 Callicore astarte patelina
 Callicore lyca lyca
 Callicore pitheas
 Callicore texa heroica
 Callicore texa loxicha
 Callicore texa tacana
 Callicore texa titania
 Callicore tolima guatemalena
 Callicore tolima pacifica
 Callicore tolima tehuana
 Diaethria anna anna
 Diaethria anna mixteca
 Diaethria anna salvadorensis
 Diaethria astala astala
 Diaethria astala asteroide
 Diaethria asteria
 Diaethria bacchis
 Diaethria pandama

Nymphalinae 
 Pycina zamba zelys
 Marpesia chiron marius
 Marpesia corita corita
 Marpesia corita phiale
 Marpesia harmonia
 Marpesia petreus
 Marpesia zerynthia dentigera
 Baeotus beotus
 Historis acheronta acheronta
 Historis odius dious
 Aglais milberti subpallida
 Colobura annulata
 Colobura dirce dirce
 Hypanartia dione disjuncta
 Hypanartia godmanii
 Hypanartia lethe
 Hypanartia trimaculata autumna
 Nymphalis antiopa antiopa
 Nymphalis californica
 Nymphalis cyanomelas
 Polygonia g-argenteum
 Polygonia gracilis zephyrus
 Polygonia haroldii
 Polygonia interrogationis
 Polygonia satyrus satyrus
 Smyrna blomfildia datis
 Smyrna karwinskii
 Tigridia acesta
 Vanessa annabella
 Vanessa atalanta rubria
 Vanessa cardui
 Vanessa virginiensis
 Anartia fatima colima
 Anartia fatima fatima
 Anartia jatrophae luteipicta
 Siproeta epaphus epaphus
 Siproeta stelenes biplagiata
 Siproeta superba superba
 Hypolimnas misippus
 Junonia coenia coenia
 Junonia coenia grisea
 Junonia evarete nigrosuffusa
 Junonia genoveva
 Anthanassa ardys ardys
 Anthanassa ardys subota
 Anthanassa argentea
 Anthanassa atronia
 Anthanassa dracaena phlegias
 Anthanassa drusilla lelex
 Anthanassa drymaea
 Anthanassa nebulosa alexon
 Anthanassa nebulosa nebulosa
 Anthanassa otanes cyno
 Anthanassa otanes oaxaca
 Anthanassa otanes otanes
 Anthanassa ptolyca amator
 Anthanassa ptolyca ptolyca
 Anthanassa sitalces cortes
 Anthanassa sitalces sitalces
 Anthanassa texana texana
 Anthanassa tulcis
 Castilia chiapaensis
 Castilia chinantlensis
 Castilia eranites
 Castilia griseobasalis
 Castilia myia
 Castilia ofella
 Chlosyne acastus sabina
 Chlosyne californica
 Chlosyne cyneas
 Chlosyne cynisca
 Chlosyne definita anastasia
 Chlosyne definita definita
 Chlosyne ehrenbergii
 Chlosyne endeis endeis
 Chlosyne endeis pardelina
 Chlosyne erodyle erodyle
 Chlosyne eumeda
 Chlosyne fulvia coronado
 Chlosyne fulvia fulvia
 Chlosyne gabbii gabbii
 Chlosyne gaudialis gaudialis
 Chlosyne gaudialis wellingi
 Chlosyne hippodrome hippodrome
 Chlosyne janais gloriosa
 Chlosyne janais janais
 Chlosyne janais marianna
 Chlosyne kendallorum
 Chlosyne lacinia adjutrix
 Chlosyne lacinia crocale
 Chlosyne lacinia lacinia
 Chlosyne leanira austrima
 Chlosyne leanira wrightii
 Chlosyne marina
 Chlosyne melanarge
 Chlosyne melitaeoides
 Chlosyne rosita browni
 Chlosyne rosita mazarum
 Chlosyne rosita montana
 Chlosyne rosita riobalsensis
 Chlosyne rosita rosita
 Chlosyne theona bollii
 Chlosyne theona brocki
 Chlosyne theona chinatiensis
 Chlosyne theona minimus
 Chlosyne theona mullinsi
 Chlosyne theona thekla
 Chlosyne theona theona
 Dymasia dymas chara
 Dymasia dymas dymas
 Dymasia dymas imperialis
 Eresia clio clio
 Eresia phillyra phillyra
 Euphydryas anicia hermosa
 Euphydryas chalcedona chalcedona
 Euphydryas chalcedona hennei
 Euphydryas editha quino
 Microtia elva elva
 Microtia elva horni
 Phyciodes graphica
 Phyciodes mylitta arizonensis
 Phyciodes mylitta mexicana
 Phyciodes mylitta mylitta
 Phyciodes mylitta thebais
 Phyciodes pallescens
 Phyciodes phaon jalapeno
 Phyciodes phaon maya
 Phyciodes phaon phaon
 Phyciodes picta canace
 Phyciodes tharos tharos
 Poladryas arachne nympha
 Poladryas minuta minuta
 Tegosa anieta cluvia
 Tegosa anieta luka
 Tegosa claudina
 Tegosa guatemalena
 Tegosa nigrella nigrella
 Texola anomalus
 Texola coracara
 Texola elada elada
 Texola elada hepburni
 Texola elada ulrica
 Texola perse

Charaxinae 
 Anaea aidea
 Anaea andria
 Consul electra adustus
 Consul electra electra
 Consul excellens excellens
 Consul excellens genini
 Consul fabius cecrops
 Fountainea eurypyle confusa
 Fountainea eurypyle glanzi
 Fountainea glycerium glycerium
 Fountainea glycerium yucatanum
 Fountainea halice martinezi
 Fountainea halice maya
 Fountainea halice tehuana
 Fountainea nobilis nobilis
 Fountainea nobilis rayoensis
 Fountainea ryphea ryphea
 Hypna clytemnestra mexicana
 Memphis arginussa eubaena
 Memphis artacaena
 Memphis aureola
 Memphis dia dia
 Memphis forreri
 Memphis hedemanni
 Memphis herbacea
 Memphis mora orthesia
 Memphis moruus boisduvali
 Memphis neidhoeferi
 Memphis oenomais
 Memphis perenna perenna
 Memphis philumena xenica
 Memphis pithyusa pithyusa
 Memphis proserpina proserpina
 Memphis schausiana
 Memphis wellingi
 Memphis xenocles carolina
 Siderone galanthis
 Siderone syntyche syntyche
 Zaretis callidryas
 Zaretis ellops
 Zaretis isidora
 Zaretis itys itys
 Agrias aedon rodriguezi
 Agrias amydon lacandona
 Agrias amydon oaxacata
 Archaeoprepona amphimachus amphiktion
 Archaeoprepona amphimachus baroni
 Archaeoprepona demophon centralis
 Archaeoprepona demophon occidentalis
 Archaeoprepona demophoon gulina
 Archaeoprepona demophoon mexicana
 Archaeoprepona meander phoebus
 Archaeoprepona phaedra aelia
 Prepona deiphile brooksiana
 Prepona deiphile diaziana
 Prepona deiphile escalantiana
 Prepona deiphile ibarra
 Prepona deiphile lambertoana
 Prepona dexamenus medinai
 Prepona laertes octavia
 Prepona pylene philetas

Morphinae 
 Antirrhea philoctetes casta
 Morpho helenor montezuma
 Morpho helenor octavia
 Morpho helenor guerrerensis
 Morpho polyphemus polyphemus
 Morpho polyphemus luna
 Morpho theseus justitiae
 Morpho theseus oaxacensis
 Morpho theseus schweizeri
 Caligo brasiliensis sulanus
 Caligo oedipus fruhstorferi
 Caligo telamonius memmon
 Caligo uranus
 Dynastor darius stygianus
 Dynastor macrosiris strix
 Eryphanis aesacus aesacus
 Mielkella singularis
 Mimoblepia staudingeri mexicana
 Narope minor
 Narope testacea
 Opsiphanes blythekitzmillerae
 Opsiphanes boisduvallii
 Opsiphanes cassiae mexicana
 Opsiphanes cassina fabricii
 Opsiphanes invirae relucens
 Opsiphanes quiteria quirinus
 Opsiphanes tamarindi tamarindi

Satyrinae 
 Cepheuptychia glaucina
 Cercyonis meadii damei
 Cercyonis meadii melania
 Cercyonis pegala texana
 Cercyonis sthenele behrii
 Chloreuptychia sericeella
 Cissia cleophes
 Cissia confusa
 Cissia labe
 Cissia palladia
 Cissia pompilia
 Cissia pseudoconfusa
 Cissia similis
 Cissia terrestris
 Cissia themis
 Coenonympha tullia california
 Cyllopsis caballeroi
 Cyllopsis clinas
 Cyllopsis diazi
 Cyllopsis dospassosi
 Cyllopsis gemma freemani
 Cyllopsis guatemalena
 Cyllopsis hedemanni hedemanni
 Cyllopsis hedemanni tamaulipensis
 Cyllopsis hilaria
 Cyllopsis jacquelineae
 Cyllopsis nayarit
 Cyllopsis pallens
 Cyllopsis parvimaculata
 Cyllopsis pephredo
 Cyllopsis perplexa
 Cyllopsis pertepida avicula
 Cyllopsis pertepida intermedia
 Cyllopsis pertepida maniola
 Cyllopsis pertepida pertepida
 Cyllopsis pseudopephredo
 Cyllopsis pyracmon henshawi
 Cyllopsis pyracmon pyracmon
 Cyllopsis schausi
 Cyllopsis steinhauserorum
 Cyllopsis suivalenoides
 Cyllopsis suivalens escalantei
 Cyllopsis suivalens suivalens
 Cyllopsis whiteorum
 Cyllopsis windi
 Drucina championi championi
 Eretris maria
 Euptychia fetna
 Euptychia hilara
 Euptychia jesia
 Euptychia rubrofasciata
 Euptychia westwoodi
 Forsterinaria neonympha umbracea
 Gyrocheilus patrobas patrobas
 Gyrocheilus patrobas tritonia
 Hermeuptychia hermes
 Hermeuptychia sosybius
 Hermeuptychia hermybius
 Lymanopoda cinna
 Magneuptychia alcinoe
 Magneuptychia libye
 Manataria hercyna maculata
 Megeuptychia antonoe
 Megisto rubricata anabelae
 Megisto rubricata cheneyorum
 Megisto rubricata pseudocleophes
 Megisto rubricata rubricata
 Megisto rubricata smithorum
 Oxeoschistus hilara (Guerrero)
 Oxeoschistus hilara hilaria
 Oxeoschistus tauropolis tauropolis
 Paramacera allyni
 Paramacera chinanteca
 Paramacera copiosa
 Paramacera xicaque rubrosuffusa
 Paramacera xicaque xicaque
 Pareuptychia metaleuca metaleuca
 Pareuptychia ocirrhoe
 Pedaliodes circumducta
 Pedaliodes dejecta dejecta
 Pedaliodes napaea
 Pierella luna rubecula
 Pindis squamistriga
 Pseudodebis zimri
 Pseudomaniola gigas
 Satyrotaygetis satyrina
 Splendeuptychia kendalli
 Taygetis inconspicua
 Taygetis kerea
 Taygetis mermeria excavata
 Taygetis mermeria griseomarginata
 Taygetis rufomarginata
 Taygetis sosis
 Taygetis thamyra
 Taygetis uncinata
 Taygetis uzza
 Taygetis virgilia
 Taygetis weymeri
 Yphthimoides renata
 Zischkaia lupita
 Zischkaia pellonia

Косатцеві (Papilionidae)

Baroniinae 
 Baronia brevicornis brevicornis
 Baronia brevicornis rufodiscalis

Papilioninae 
 Battus eracon
 Battus ingenuus
 Battus laodamas copanae
 Battus laodamas iopas
 Battus lycidas
 Battus philenor acauda
 Battus philenor insularis
 Battus philenor orsua
 Battus philenor philenor
 Battus polydamas polydamas
 Parides alopius
 Parides anchises marthilia
 Parides childrenae childrenae
 Parides erithalion polyzelus
 Parides erithalion trichopus
 Parides eurimedes mylotes
 Parides iphidamas iphidamas
 Parides montezuma
 Parides panares lycimenes
 Parides panares panares
 Parides photinus
 Parides sesostris zestos
 Eurytides agesilaus fortis
 Eurytides agesilaus neosilaus
 Eurytides calliste calliste
 Eurytides dioxippus lacandones
 Eurytides epidaus epidaus
 Eurytides epidaus fenochionis
 Eurytides epidaus tepicus
 Eurytides macrosilaus penthesilaus
 Eurytides marcellus
 Eurytides philolaus philolaus
 Eurytides salvini
 Eurytides thyastes marchandii
 Eurytides thyastes occidentalis
 Mimoides ilus branchus
 Mimoides ilus occiduus
 Mimoides phaon phaon
 Mimoides thymbraeus aconophos
 Mimoides thymbraeus thymbraeus
 Papilio alexiares alexiares
 Papilio alexiares garcia
 Papilio anchisiades idaeus
 Papilio androgeus epidaurus
 Papilio astyalus bajaensis
 Papilio astyalus pallas
 Papilio cresphontes
 Papilio erostratus erostratinus
 Papilio erostratus erostratus
 Papilio erostratus vazquezae
 Papilio esperanza
 Papilio eurymedon
 Papilio garamas abderus
 Papilio garamas baroni
 Papilio garamas electryon
 Papilio garamas garamas
 Papilio glaucus glaucus
 Papilio indra pergamus
 Papilio machaon bairdii
 Papilio multicaudata grandiosus
 Papilio multicaudata multicaudata
 Papilio multicaudata pusillus
 Papilio ornythion
 Papilio palamedes leontis
 Papilio pilumnus
 Papilio polyxenes asterius
 Papilio polyxenes coloro
 Papilio rogeri pharnaces
 Papilio rogeri rogeri
 Papilio rutulus
 Papilio thoas autocles
 Papilio torquatus mazai
 Papilio torquatus tolus
 Papilio victorinus morelius
 Papilio victorinus victorinus
 Papilio zelicaon

Біланові (Pieridae)

Dismorphinae 
 Dismorphia amphione isolda
 Dismorphia amphione lupita
 Dismorphia amphione praxinoe
 Dismorphia crisia alvarezi
 Dismorphia crisia virgo
 Dismorphia eunoe chamula
 Dismorphia eunoe eunoe
 Dismorphia eunoe popoluca
 Dismorphia theucharila fortunata
 Enantia albania albania
 Enantia jethys
 Enantia lina marion
 Enantia lina virna
 Enantia mazai diazi
 Enantia mazai mazai
 Lieinix lala lala
 Lieinix lala turrenti
 Lieinix neblina
 Lieinix nemesis atthis
 Lieinix nemesis nayaritensis
 Pseudopieris nehemia irma

Coliadinae 
 Abaeis nicippe
 Anteos clorinde
 Anteos maerula
 Aphrissa boisduvalii
 Aphrissa schausi
 Aphrissa statira statira
 Colias eurytheme
 Colias harfordii
 Colias philodice eriphyle
 Colias philodice guatemalena
 Eurema agave millerorum
 Eurema albula celata
 Eurema boisduvaliana
 Eurema daira eugenia
 Eurema daira sidonia
 Eurema mexicana mexicana
 Eurema salome jamapa
 Eurema xantochlora xanthochlora
 Kricogonia lyside
 Nathalis iole
 Phoebis agarithe agarithe
 Phoebis agarithe fisheri
 Phoebis argante
 Phoebis neocypris virgo
 Phoebis philea philea
 Phoebis sennae marcellina
 Prestonia clarki
 Pyrisitia dina westwoodi
 Pyrisitia lisa centralis
 Pyrisitia nise nelphe
 Pyrisitia proterpia
 Rhabdodryas trite
 Zerene cesonia cesonia
 Zerene eurydice

Pierinae 
 Anthocharis cethura bajacalifornia
 Anthocharis cethura cethura
 Anthocharis cethura pima
 Anthocharis lanceolata australis
 Anthocharis lanceolata desertolimbus
 Anthocharis limonea
 Anthocharis midea texana
 Anthocharis sara sara
 Anthocharis thoosa inghami
 Euchloe guaymasensis
 Euchloe hyantis
 Euchloe lotta
 Hesperocharis costaricensis pasion
 Hesperocharis crocea crocea
 Hesperocharis crocea jaliscana
 Hesperocharis graphites avivolans
 Hesperocharis graphites graphites
 Archonias brassolis approximata
 Ascia monuste monuste
 Ascia monuste raza
 Catasticta flisa flisa
 Catasticta flisa flisandra
 Catasticta flisa flisella
 Catasticta nimbice nimbice
 Catasticta nimbice ochracea
 Catasticta teutila flavifasciata
 Catasticta teutila teutila
 Charonias eurytele nigrescens
 Eucheira socialis socialis
 Eucheira socialis westwoodi
 Ganyra howarthi
 Ganyra josephina josepha
 Ganyra phaloe tiburtia
 Glutophrissa drusilla tenuis
 Itaballia demophile centralis
 Itaballia pandiosa kicaha
 Leptophobia aripa elodia
 Melete lycimnia isandra
 Melete polyhymnia florinda
 Melete polyhymnia serrana
 Neophasia terlooii
 Pereute charops charops
 Pereute charops leonilae
 Pereute charops nigricans
 Pereute charops sphocra
 Perrhybris pamela chajulensis
 Perrhybris pamela mapa
 Pieriballia viardi viardi
 Pieris rapae rapae
 Pontia beckerii
 Pontia protodice
 Pontia sisymbrii sisymbrii
 Pontia sisymbrii transversa

Ріодініди (Riodinidae)

Euselasiinae 
 Euselasia argentea
 Euselasia aurantiaca aurantiaca
 Euselasia aurantiaca aurum
 Euselasia cataleuca
 Euselasia chrysippe
 Euselasia eubule
 Euselasia eucrates leucorrhoa
 Euselasia eurypus
 Euselasia hieronymi hieronymi
 Euselasia inconspicua
 Euselasia mystica
 Euselasia pontasis
 Euselasia procula
 Euselasia pusilla mazai
 Euselasia pusilla pusilla
 Euselasia regipennis regipennis
 Euselasia sergia sergia
 Hades noctula

Riodininae 
 Adelotypa eudocia
 Ancyluris inca inca
 Ancyluris jurgensenii jurgensenii
 Anteros carausius
 Anteros chrysoprasta roratus
 Anteros formosus micon
 Apodemia chisosensis
 Apodemia duryi
 Apodemia hepburni hepburni
 Apodemia hepburni remota
 Apodemia hypoglauca hypoglauca
 Apodemia hypoglauca wellingi
 Apodemia mejicanus deserti
 Apodemia mejicanus maxima
 Apodemia mejicanus mejicanus
 Apodemia multiplaga
 Apodemia murphyi
 Apodemia nais
 Apodemia palmerii arizona
 Apodemia palmerii australis
 Apodemia palmerii palmerii
 Apodemia phyciodoides
 Apodemia virgulti dialeuca
 Apodemia virgulti peninsularis
 Apodemia virgulti virgulti
 Apodemia walkeri
 Argyrogrammana stilbe holosticta
 Baeotis barce barce
 Baeotis sulphurea macularia
 Baeotis sulphurea sulphurea
 Baeotis zonata zonata
 Behemothia godmanii
 Brachyglenis dodone
 Calephelis acapulcoensis
 Calephelis argyrodines
 Calephelis arizonensis
 Calephelis azteca
 Calephelis bajaensis
 Calephelis browni
 Calephelis costaricicola
 Calephelis dreisbachi
 Calephelis freemani
 Calephelis fulmen
 Calephelis huasteca
 Calephelis laverna laverna
 Calephelis matheri
 Calephelis maya
 Calephelis mexicana
 Calephelis montezuma
 Calephelis nemesis australis
 Calephelis nemesis dammersi
 Calephelis nemesis nemesis
 Calephelis perditalis donahuei
 Calephelis perditalis perditalis
 Calephelis rawsoni
 Calephelis sacapulas — * Calephelis sinaloensis nuevoleon
 Calephelis sinaloensis sinaloensis
 Calephelis sixola
 Calephelis stallingsi
 Calephelis tikal
 Calephelis velutina
 Calephelis wellingi
 Calephelis wrighti
 Calephelis yautepequensis
 Calephelis yucatana
 Calicosama lilina
 Calociasma nycteus
 Calospila pelarge
 Calydna sturnula
 Calydna venusta venusta
 Caria domitianus vejento
 Caria ino ino
 Caria ino melicerta
 Caria mantinea lampeto
 Caria melino
 Caria rhacotis
 Caria stillaticia
 Chalodeta chaonitis
 Chamaelimnas cydonia
 Chimastrum argentea argentea
 Cremna actoris
 Cremna thasus subrutila
 Emesia cypria paphia
 Emesis ares
 Emesis arnacis
 Emesis aurimna
 Emesis emesia
 Emesis fatimella nobilata
 Emesis liodes
 Emesis lupina lupina
 Emesis mandana furor
 Emesis ocypore aethalia
 Emesis poeas
 Emesis saturata
 Emesis tegula
 Emesis tenedia
 Emesis toltec
 Emesis vimena
 Emesis vulpina
 Emesis zela cleis
 Emesis zela zela
 Esthemopsis alicia alicia
 Esthemopsis clonia — * Esthemopsis pherephatte perephatte
 Eurybia elvina elvina
 Eurybia lycisca
 Eurybia patrona persona
 Exoplisia azuleja
 Exoplisia hypochalybe hypochalybe
 Hermathena oweni
 Hypophylla sudias sudias
 Hypophylla zeurippa
 Isapis agyrtus hera
 Juditha caucana
 Lamphiotes velazquezi
 Lasaia agesilas callaina
 Lasaia maria anna
 Lasaia maria maria
 Lasaia meris
 
 Lasaia sula peninsularis
 Lasaia sula sula
 Lemonias caliginea
 Leucochimona lepida nivalis
 Leucochimona vestalis vestalis
 Lyropteryx lyra cleadas
 Melanis acroleuca acroleuca
 Melanis acroleuca huasteca
 Melanis cephise
 Melanis pixe pixe
 Menander menander purpurata
 Menander pretus picta
 Mesene croceella
 Mesene leucopus
 Mesene margaretta margaretta
 Mesene oriens
 Mesene phareus
 Mesene silaris
 Mesosemia gaudiolum
 Mesosemia gemina
 Mesosemia lamachus
 Napaea eucharila picina
 Napaea theages theages
 Necyria larunda
 Notheme erota diadema
 Nymphidium ascolia ascolia
 Nymphidium onaeum
 Pachythone gigas gigas
 Panaropsis elegans
 Periplacis glaucoma isthmica
 Perophthalma lasus
 Pheles eulesca
 Pheles melanchroia
 Pheles strigosa strigosa
 Pirascca tyriotes
 Pseudonymphidia agave agave
 Pseudonymphidia clearista — * Rhetus arcius beutelspacheri
 Rhetus arcius thia
 Rhetus periander naevianus
 Sarota chrysus
 Sarota craspediodonta
 Sarota estrada estrada
 Sarota gamelia gamelia
 Sarota gyas
 Sarota myrtea
 Sarota psaros psaros
 Setabis lagus jansoni
 Symmachia accusatrix
 Symmachia probetor championi
 Symmachia rubina rubina
 Symmachia triclor
 Synargis mycone
 Synargis nymphidioides septentrionalis
 Synargis ochra
 Theope bacenis
 Theope barea
 Theope cratylus
 Theope devriesi
 Theope eupolis
 Theope pedias
 Theope phaeo
 Theope pieridoides
 Theope pseudopedias
 Theope publius incompositus
 Theope villai
 Theope virgilius
 Thisbe irenea belides
 Thisbe lycorias lycorias
 Voltinia danforthi
 Voltinia umbra

Посилання 
 Blogspot.nl: Mariposas Mexicanas

д
д
М